Zorzi kan syfta på:

 Andrea Zorzi, en italiensk före detta volleybollspelare
 Chiara Zorzi, regent i den grekiska korsfararstaten hertigdömet Aten
 Cristian Zorzi, en italiensk längdskidåkare som tävlat i världscupen
 Renzo Zorzi, en italiensk racerförare